Verdrag van Parijs (maart 1857), tussen het Verenigd Koninkrijk en Perzië
Verdrag van Parijs (mei 1857), tussen Pruisen, Frankrijk, Oostenrijk, Rusland en Verenigd Koninkrijk